Шмитц или Шмиц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шмитц, Адольф (1825—1894) — немецкий художник.
 Шмитц, Бруно (1858—1916) — немецкий архитектор, известный по монументам 1900-х годов.
 Шмитц, Герман (1882—1946) — немецкий историк искусства, директор Библиотеки искусств в Берлине.
 Шмитц, Герман (энтомолог) (1878—1960) — немецкий энтомолог.
 Шмиц, Джеймс (1911—1981) — американский писатель-фантаст немецкого происхождения.
 Шмиц, Ким (род. 1974) — немецко-финский предприниматель, владелец файлообменника «Mega».
 Шмиц, Лукас (род. 1988) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Вердер».
 Шмитц, Рафаэл (род. 1980) — бразильский футболист, защитник.
 Шмитц, Сабина (1969—2021) — немецкая автогонщица и телеведущая.
 Шмиц, Сибилла (1909—1955) — немецкая актриса театра и кино.
 Шмитц, Том (род. 1968) — американский музыкант и бывший клавишник альтернативной метал группы Mushroomhead.
 Шмитц, Торстен (род. 1964) — немецкий боксёр и тренер по боксу.
 Шмиц, Франц Теодор (более известен как Тео Линген; 1903—1978) — немецкий комедийный актёр, режиссёр и писатель.
 Шмиц, Фердинанд (1919—1981) — немецкий борец, призёр чемпионатов Европы, многократный чемпион Германии.
 Шмиц, Фридрих (1850—1895) — немецкий ботаник, директор ботанического сада в Грейфсвальде.
 Шмитц, Эрнст Йоханн (1845—1922) — немецкий натуралист, орнитолог, энтомолог, зоолог и римско-католический священник.
 Шмиц, Юлиан (1881—?) — американский гимнаст и легкоатлет.